

Sport 
 Ferrari F60 – la monoposto schierata dalla Scuderia Ferrari per il Campionato del Mondo di Formula 1 2009.

Codici 
 F60 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Ironwood North Observatory delle isole Hawaii.